Serpentisuchops pfisterae — вид плезіозаврів родини Polycotylidae, що існував наприкінці крейдового періоду в Північній Америці.

Історія досліджень 
Рештки рептилії знайдено у 1995 році у сланцевих відкладеннях П'єр-Шелл у штаті Вайоминг. Зразок складається з частини черепа, нижньої щелепи та хребетного стовпа. Зберігається у колекції Музею Палеона в Гленроку. У 2022 році Walter S. Persons, Hallie P. Street і Amanda Kelley на основі цих решток описали новий рід і вид полікотилідного плезіозавра Serpentisuchops pfisterae. Родова назва Serpentisuchops походить від латинських слів «serpent», що означає «змія», «suchus», що означає «крокодил», і грецького слова «ops», що означає «подібний», тобто «змієкрокодилоподібний». Видова назва pfisterae на честь Анни Пфістер, на чиїй території було виявлено голотип.

Опис 
Serpentisuchops — плезіозавр середнього розміру, загальна довжина тіла якого перевищує 7 м. Він незвичайний серед подібних плезіозаврів, оскільки має довгу морду та довгу шию. Наприклад, еласмозавриди та мікроклеїдиди мали короткі морди та подовжену шию, а багато пліозаврид та інші полікотиліди мали довгі морди та коротку шию. Можливо, ця незвичайна особливість виникла внаслідок екологічного поділу ніші. Його довга, гнучка шия, можливо, дозволяла йому ефективніше ловити здобич, завдаючи удару збоку.

Філогенія

Примітки 

Плезіозаври
Плазуни крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2022